Bevtoft (plaats), plaats in Denemarken
 Bevtoft (parochie), parochie in Denemarken